Тере́нтьєва — жіноча форма російського прізвища Терентьєв. Походить від імені Терентій (від  — «витончений»). Відомі носії:
 Терентьєва Валентина — українська акторка, відома за виступами в Театрі Миколи Садовського та Державному театрі УНР.
 Терентьєва Наталія Олексіївна (* 1947) — український історик.
 Терентьєва Нонна Миколаївна (* 1946 — † 1996) — радянська, російська акторка театру і кіно.
 Терентьєва Світлана Сергіївна (* 1983) — російська хокеїстка.

Російські прізвища